Австралийский нактус () — вид чешуйчатых из семейства гекконов. Редкий и малоизученный вид с маленьким ареалом.

Описание

Распространение и места обитания 
Водится в северо-восточном Квинсленде в Австралии. Обитает в полостях между гранитными валунами.

Австралийский нактус и человек 
До 1988 года предлагался для включения в Красную книгу МСОП.

Примечания 

Гекконовые
Пресмыкающиеся Австралии
Животные, описанные в 1978 году